Together ("insieme" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Together – film del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Together – film del 1918 diretto da O.A.C. Lund
 Together – film del 1970 diretto da Val Guest
 Together – film del 1971 diretto da Sean S. Cunningham
 Together (Tillsammans) – film del 2000 diretto da Lukas Moodysson
 Together – cortometraggio del 2009 diretto da Eicke Bettinga
 Together (Zai yi qi) – film del 2011 diretto da Zhao Liang
 Together – film del 2021 diretto da Stephen Daldry

Musica 
 Together – gruppo musicale inglese di techno e house, conosciuto per la hit "Hardcore Uproar" incisa nel 1990
 Together – album di Marvin Gaye & Mary Wells del 1964
 Together – album dei Country Joe and the Fish del 1968
 Together – album di Diana Ross & The Supremes con The Temptations del 1969
 Together – album di John Farnham del 1972
 Together – album dei Golden Earring del 1972
 Together: Edgar Winter and Johnny Winter Live – album di Edgar Winter e Johnny Winter del 1976
 Together – album delle Sister Sledge del 1977
 Together – album di Bob Brookmeyer e Mads Vindig del 2000
 Together – album di Lulu del 2002
 Together – singolo di Elisa del 2004, dall'album Pearl Days
 Together – album delle Lollipop del 2004
 Together – traccia di Avril Lavigne inserita nell'album Under My Skin dell'anno 2004
 Together – singolo di Bob Sinclar del 2007, dall'album Soundz of Freedom
 Together – traccia di Thomas Bangalter e Dj Falcon, contenuta nel Japan Bonus Disc del disco Alive 2007
 Together – singolo dei Pet Shop Boys del 2010, dall'album Ultimate
 Together – album dei The New Pornographers del 2010
 Together – singolo di Ryan O'Shaughnessy del 2018
 Together – singolo di Sia del 2020

Televisione 
 ToGetHer – serie televisiva taiwanese con Jiro Wang e Rainie Yang

Pagine correlate
Togetherness